Филармонический оркестр Северо-Западной Германии () — германский симфонический оркестр, базирующийся в Херфорде и контролируемый правительством земли Северный Рейн-Вестфалия. Учреждён в 1946 году в Бад-Пирмонте, основу нового коллектива составили музыканты из пражского Немецкого филармонического оркестра и линцского Брукнеровского оркестра. В 1950 г. в коллектив влились силы также созданного в 1946 г. Херфордского симфонического оркестра. К настоящему времени штат оркестра составляет 78 музыкантов; коллектив ежегодно даёт около 120 концертов.

Руководители оркестра 

 1947—1950: Генрих Штайнер
 1950—1952: Рольф Агоп
 1952—1953: Ойген Папст
 1953—1955: Вильгельм Шюхтер
 1955—1956: Альберт Грюнес
 1956—1961: Курт Брасс
 1959—1960: Герман Шерхен
 1961—1963: Херман Хильдебранд
 1963—1969: Рихард Краусс
 1969—1971: Вернер Андреас Альберт
 1971—1974: Эрих Бергель
 1975—1987: Янош Кулька
 1987—1991: Алин Франкис
 1992—1998: Михаил Юровский
 1998—2006: Тосиюки Камиока
 2006—2009: Андрис Нельсонс
 2010—2014: Юджин Цигане
 2015— : Ив Абель

Ссылки 
 Официальный сайт

Музыкальные коллективы по алфавиту
Северо-западной Германии
Культура Северного Рейна-Вестфалии